Малышев Лог — село в Волчихинском районе Алтайского края. Административный центр и единственный населённый пункт Малышево-Логовского сельсовета.

История 
Основано в 1884 году. В 1928 г. село Малышев-Лог состояло из 895 хозяйств, основное население — русские. Центр Малышево-Логовского сельсовета Волчихинского района Славгородского округа Сибирского края.

Население

Инфраструктура 
В поселке имеются: средняя общеобразовательная школа, ФАП, дом культуры, детский сад.

Примечания 

Населённые пункты Волчихинского района